Бро́нницы — промежуточная грузовая железнодорожная станция и остановочный пункт Московско-Курского региона Московской железной дороги на 56—58 километрах главного хода Рязанского направления. Расположена в Раменском городском округе Московской области. Построена при сооружении линии Москва — Голутвин в 1862 году.

По объёму и сложности выполняемых грузовых операций станция относится к III -му классу.

Расположена на участках обслуживания Московско-Рязанской дистанции пути ПЧ-5; Панковской дистанции электроснабжения ЭЧ-3; Голутвинской дистанции сигнализации, централизации и блокировки ШЧ-8; Московско-Рязанской дистанции гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения НГЧ-3.

История станции 
Полустанок «Бронницы» был открыт на Московско-Рязанской железной дороге в 1862 году.

Подсобно-транзитная функция Бронниц по обеспечению Москвы промышленным сырьем и продовольствием резко сократилась в связи с постройкой железной дороги Москва — Рязань. Отдаленность от железной дороги стала тормозом в развитии города. Бронницкие купцы и жители собрали пять тысяч рублей серебром для строительства на Московско-Рязанской дороге железнодорожной станции Бронницы и 12-верстной подъездной дороги от города до станции. По прошению бронницкого купечества станция была открыта в 1868 году, что дало возможность улучшить связь с Москвой и с рынками других городов. После открытия станции возле неё появилось 8 домов, где поселили железнодорожных служащих и путевых рабочих. Землю они арендовали у крестьян села Малышево. В то время в поселке проживали 38 человек. С тех времён сохранилась расположенная рядом со станцией улица, где ранее жили путевые обходчики, названная Казарма 57 км.

Первый пассажирский поезд направлением Москва — Коломна прошёл 20 июля 1862 года с Рязанского вокзала (ныне Казанский вокзал).

Сразу же после постройки магистрали Москва — Рязань в XIX, начале XX века существовала как важнейшая железнодорожная станция Бронницкого уезда по обеспечению Москвы промышленным сырьем и продовольствием. Здесь же проходила перевалка грузов с железнодорожного на гужевой транспорт для доставки в уездный город Бронницы.

25 июля 1870 года открылось двухпутное движение на участке Москва — Рязань.

В годы Великой Отечественной войны в связи с трудностями в снабжении лесоматериалами возникла необходимость в строительстве лесовозной железной дороги на станции «Бронницы». В июне 1942 года 53 юных железнодорожника, выбранных из добровольцев железнодорожных школ Раменского, Кратово и Быково, были направлены на строительство лесовозной железной дороги Спецлестранхоза НКПС на станции «Бронницы» Ленинской железной дороги. А в 1943 году уже 172 юных железнодорожника приняли участие в строительстве железнодорожных путей на станциях «Бронницы», «Фаустово», «Хоботово» и вывозке леса, необходимого для восстановления железнодорожных мостов и путей. Всего за годы Великой Отечественной войны юными железнодорожниками было построено 20 км лесовозных дорог, в том числе 3,5 км — широкой колеи.
С военной платформы станции производилась отправка военной техники. Иногда и в нынешнее время с этой платформы происходят отправка, перегрузка и недлительное хранение военной техники (чаще летом).

В 1958 году, в ходе электрификации участка Раменское — Рязань, станция была электрифицирована на постоянном токе 3кВ. Опоры контактной сети на станции — металлические решётчатые фермы — сохранились с тех пор в удовлетворительном состоянии.

С введением летнего графика движения 1989/1990 года на Рязанском направлении по станции «Бронницы» стал осуществляться оборот пригородных поездов Москва — Бронницы.

Инфраструктура станции 
Помещения ДСП, осуществляющего управление приемом, отправлением и пропуском поездов, маневровой работой, а также ДС, товарного кассира, информационного бюро. На станции 25 светофоров, 18 стрелочных переводов, компрессорная станция для обдува стрелок в зимнее время, пост централизации, тяговая электрическая подстанция (ТПС) № 383 «Бронницы-тяговая» 110/3,3 кВ (Малышево).

Вблизи чётной горловины станции расположены две островные пассажирские платформы, соединённые между собой и выходом в город пешеходными настилами с обеих сторон. На 1-й островной платформе главных путей работает билетная касса. На ней же находится зал ожидания пригородных поездов, где в ненастную погоду можно укрыться от дождя, ветра и снега, в котором до 2007 года располагалась коммерческая палатка по продаже сигарет и напитков.

Вторая платформа 4-го пути большую часть времени не используется. С 1989-го по 2005-й год эта платформа использовалась для оборота пригородных электропоездов Москва — Бронницы по пятницам, выходным и праздничным дням. В настоящий период времени по платформе иногда осуществляется оборот пригородных поездов Москва — Голутвин, Москва — Шиферная, Москва — Виноградово, Москва — Фаустово по укороченным маршрутам в связи с увеличением технологического «окна» при производстве путевых работ по ремонту и текущему содержанию пути, контактной сети, устройств сигнализации, централизации и блокировки на перегоне «Бронницы — Фаустово», а также постановка пригородных электропоездов под обгон.

Посадочные платформы не оборудованы турникетами, перронный контроль не осуществляется.

В декабре 2010 года были начаты работы по ремонту пешеходных переходов (настилы). А также пешеходный переходы оборудуют световой и звуковой сигнализацией и специальными ограждениями для безопасного перехода железнодорожных путей.

Грузовой район станции располагается с обеих сторон от главных путей. На станции имеется грузовая высокая платформа с открытой площадкой для погрузки/выгрузки вагонов-платформ с крупногабаритными грузами и самоходной техникой.

Станция располагает большим складским комплексом.

На станции предусмотрено обслуживание подъездных путей.

Путевое развитие 
Станция «Бронницы» по характеру работы относится к промежуточной станции с продольным расположением приемо-отправочных путей.

Путевое развитие станции «Бронницы» — 12 путей, из них электрифицированы I и II главные, а также 3 и 4 приёмо-отправочные для грузовых и пассажирских поездов обоих направлений. Все пути, кроме подъездных, оборудованы системой АЛСН.

I, II главные пути предназначены для приема, пропуска и отправления грузовых и пассажирских поездов обоих направлений. Пути № 3 и 4 — приёмо-отправочные для грузовых и пассажирских поездов обоих направлений; путь № 5 — предохранительный тупиковый вытяжной; путь № 6 — подъездной к ОАО «Раменский комбинат хлебопродуктов»; путь № 8 — погрузочно-выгрузочный с открытой площадкой на высокой платформе; путь № 7 и 9 — тупиковые погрузочно-выгрузочные; путь № 10 — подъездной; путь № 11 — погрузочно-выгрузочный крытых складов станции и подъездной к ОАО «Бротекс»; путь № 12 — подъездные тупиковые к тяговой электрической подстанции (ТПС) № 383 «Бронницы-тяговая» 110/3,3 кВ (Малышево).

Пути и стрелочные переводы на станции и прилегающих перегонах после реорганизации находятся в ведении Московско-Рязанской дистанции пути ПЧ-5.

Движение по станции 

По летнему расписанию (график 2011/2012) через станцию проходит более 200 поездов в сутки в пригородном, местном и дальнем следовании.

Пассажирское сообщение 
Поезда дальнего следования на станции не останавливаются. В сутки через станцию проходит около 50 пар поездов в дальнем следовании.

Пассажирское пригородное движение 
Станция является остановочным пунктом для всех электропоездов, кроме экспрессов Москва — Рязань. На станции останавливаются 110 пригородных поездов в сутки, из них 65 — по направлению на Москву, 25 — по направлению на Голутвин, 3 — на Рязань, 3 — на Фаустово, 8 — на Шиферную и 5 — на Виноградово. Время хода до Москвы — от 58 мин. до 1 часа 22 мин. в зависимости от количества остановок. По особому назначению в летние периоды времени станция является пунктом оборота пригородных составов электропоездов направлением Москва — Бронницы. И без того довольно крупный пассажиропоток на станции увеличивается многократно в летний период в связи с большим количеством дачников, делающих пересадку на автобусы местного сообщения.

Грузовое движение 
Станция выполняет приём, отправление, обгон, скрещение и пропуск грузовых поездов.

Маневровая работа 
Станция осуществляет операции с грузовыми вагонами. Выполняются маневровые операции по прицепке/отцепке и осаживанию вагонов к сборным поездам с выходом на главные пути станции.

От станции «Бронницы» отходят подъездные пути к ОАО «Бротекс», складскому комплексу ДОК «ТБМ», ОАО «Раменский комбинат хлебопродуктов» с расположенной на нём железнодорожной станцией c большим грузооборотом вагонов-хопперов, ЗАО «Раменский мясокомбинат „РамФуд“» и Раменский кондитерский комбинат.

Маневровый локомотив ЧМЭ3 № 974, , , 3769 предоставляет депо ФТЧЭ-82(ТЧ-8) Голутвин. На станции также работают локомотивы примыкающих к станции подъездных путей — местные маневровые тепловозы ТГК2 —  и ТГК2 —  ОАО «Бротекс».

Прилегающие перегоны

Нечётное направление 
 «Бронницы — Раменское», 11,58 км, двухпутный электрифицированный. По II главному пути — односторонняя четырёхзначная автоматическая блокировка для движения нечётных поездов; по I главному пути — односторонняя четырёхзначная автоматическая блокировка для движения чётных поездов. Перегон оборудован устройствами для движения поездов по неправильному пути по сигналам АЛСН. В непосредственной близости от станции расположен охраняемый железнодорожный переезд Кузнецовский на пересечении с автодорогой Раменское — Воскресенск.

Чётное направление 
 «Бронницы — Фаустово», 10,31 км, двухпутный электрифицированный. По I главному пути — односторонняя четырёхзначная автоматическая блокировка для движения чётных поездов; по II главному пути — односторонняя четырёхзначная автоматическая блокировка для движения нечётных поездов. Перегон оборудован устройствами для движения поездов по неправильному пути по сигналам АЛСН. В непосредственной близости от станции расположен охраняемый железнодорожный переезд «58-й километр» на пересечении с автодорогой  Московское Малое Кольцо.

Отправление поезда в чётном направлении с приёмо-отправочного пути № 4 проходит с выходом на II главный путь станции в неправильном направлении и осуществляется по устному указанию поездного диспетчера и после переключения блокировки на соответствующее направление движения.

Происшествия 
По итогам 2003 года наиболее опасными на Рязанском направлении были перегоны «Перово — Люберцы», «Люберцы — Быково», «Быково — Раменское», а также платформы Выхино, Фабричная, станции «Бронницы» и Воскресенск.

 1 апреля 2008 года на перегоне «Бронницы — Фаустово» по первому главному пути работниками объединённой путевой машинной станции ОПМС-103 Фаустово был оборван кабель СЦБ. При этом мастер Голутвинской дистанции СЦБ не был даже поставлен в известность о случившемся.

 5 августа 2008 года в 21:57 на неохраняемом железнодорожном переезде «63 километр» перегона «Фаустово — Бронницы» Московской железной дороги грузовой автомобиль автофургон MAN с прицепом, перевозивший в Пермь телевизоры, столкнулся с пассажирском поездом № 3 «Кавказ» сообщением «Кисловодск — Москва», поставив под угрозу жизнь нескольких сотен пассажиров поезда. В результате происшествия был поврежден электровоз поезда. По одним данным, 32-летний водитель переезжал железную дорогу на красный сигнал светофора. По другим — шофер застрял между рельсами, где вёлся капремонт переезда. В этом месте был снят асфальт и рассыпан щебень. Машина с прицепом буксовала, но выбраться из западни фуре не удалось. Водитель пытался связаться с правоохранительными органами, а когда к переезду стал приближаться поезд, то выскочил ему навстречу, подавая сигнал тревоги. За 400 метров до переезда машинист поезда применил экстренное торможение. Но тяжеловес, который мчался на скорости 112 км/ч, врезался в фуру. Часть коробок с плазменными телевизорами вывалилась на дорогу. По информации, во втором вагоне поезда 39-летний мужчина получил раны лица. Также пострадал двухгодовалый мальчик. Ребёнка с пороком сердца родители везли в Москву на госпитализацию. Пассажирам оказали помощь на месте сотрудники «скорой». В 23:10 движение на этом направлении уже было восстановлено: электровоз отправлен на станцию «Фаустово», к поезду прицеплен новый. Состав продолжил свой путь на Казанский вокзал Москвы. Работы по восстановлению движения на перегоне заняли около часа. Злополучный участок вскоре заасфальтировали.

 26 января 2010 года в 21.49 на перегоне «Бронницы — Раменское» фирменный скорый поезд № 3 «Кавказ» сообщением «Кисловодск — Москва» столкнулся с неожиданно блокировавшим его путь на охраняемом железнодорожном переезде «56 километр» маршрутным такси. По словам свидетелей, маршрутку марки Ford тянули через переезд на буксире. Но в какой-то момент, в силу не установленных пока причин, автомобиль остановился на главном пути, что и привело к столкновению с пассажирским поездом № 3 «Кисловодск — Москва». В результате инцидента пострадавших нет, но из-за повреждений локомотива перерыв в движении составил 2 часа 20 минут. Авария вызвала задержку поезда, который должен был прибыть на Казанский вокзал столицы в 22.45. При столкновении с автомобилем локомотив получил повреждения и был заменён. Для продолжения движения поезда из ближайшего депо был вызван другой локомотив. В 23.40 заменённый локомотив уже подъезжал к месту аварии, где остановился поезд, состоящий из 11 вагонов. Движение поездов на линии «Москва — Рязань» не прекращалось.

 2 июля 2010 года в 10 часов 55 минут на перегоне «Бронницы — Раменское» при следовании по II главному пути через железнодорожный переезд «56 километр» в одном из вагонов экспресса Рязань — Москва дежурный по переезду услышала сильный стук. В пятом вагоне с головы состава произошёл развал колеса. Дежурный по переезду незамедлительно сообщила о неисправности машинисту экспресса «Рязань — Москва» и дежурной по станции «Бронницы». Электропоезд был остановлен, неисправность устранена, и пассажиры благополучно доставлены до столицы.

 11 мая 2011 года утром от «Южных электрических сетей» — филиала ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» перестало поступать штатное напряжение на тяговую подстанцию, обеспечивающую движение электропоездов на Рязанском направлении Московской Железной Дороги на перегоне «Быково — Раменское», в результате чего возникли задержки в движении поездов на этом направлении. В Московской объединённой электросетевой компании сообщили, что причиной сбоя стало ДТП в Раменском районе. Около пяти утра автомобиль «Фольксваген» повредил две опоры кабельно-воздушной линии. В результате аварии водитель автомобиля не пострадал. Для ремонта опор, по согласованию с РЖД, была обесточена тяговая подстанция, отключено электроснабжение. С 5.50 движение поездов осуществлялось за счет собственных резервных источников питания Московской Железной Дороги по диспетчерскому графику. Задержки пригородных поездов составляли в среднем от 20 минут. Поскольку электрички от станции «Раменское» до «Люберец» следовали без остановки, на перронах скопилось большое количество пассажиров, были отключены турникеты. В 10.42 оперативно-восстановительная бригада МОЭСК завершила ремонт опор, была запитана тяговая подстанция, электроснабжение восстановлено. В 13.01 электроснабжение заработало от внешних источников в штатном режиме. Движение поездов осуществлялось по расписанию.
 14 июня 2015 в 18.35 в оперативно-дежурную смену ЦУКС от дежурного по МЖД поступило сообщение о задымлении в вагоне электропоезда на перегоне по адресу: Московская область, Раменский муниципальный район, ж/д станция "Бронницы". К месту происшествия выехала оперативная группа Раменского гарнизона пожарной охраны. В 18.50 после уточнения обстановки с оперативным дежурным МЖД было установлено, что происходит задымление деревянной обшивки на крыше 4-го вагона. В результате происшествия задержки в движении других электропоездов не было. Привлекаемые силы и средства: 10 единиц техники, 29 человек. в том числе от МЧС: 6 единиц техники, 18 человек.года около 18.33 на подъезде пригородного поезда сообщением Виноградово — Москва к станции города «Раменское». В результате ЧП из вагонов были эвакуированы пассажиры, которые были  перевезены в пункты назначения на других электричках. Машинист вызвал на место пожарные поезд и пожарные расчеты. Уже к 19.25 задымление было ликвидировано без применения пожарного поезда. В результате инцидента никто не пострадал, шесть пригородных электричек вследствие ЧП прошли по маршруту с небольшим опозданием в графике.

Местная работа на станции 
На станции выполняют следующие операции:
 1. Технические — расформирование и формирование поездов, подача и уборка вагонов на грузовых фронтах, обработка составов по прибытии и перед отправлением;
 2. Грузовые — погрузка, выгрузка, перегрузка и сортировка.
 Станция открыта для грузовой работы.
 1. Приём и выдача мелких отправок грузов, требующих хранения в крытых складах станций.
 2. Приём и выдача повагонных отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций.
 3. Приём и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования.
 4. Приём и выдача повагонных отправок грузов, требующих хранения в крытых складах станций.
 10. Приём и выдача мелких отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций.

 3. Коммерческие — приём, взвешивание и выдача грузов, оформление перевозочных документов, исчисление провозных плит и расчеты с отправителями и получателями, розыск грузов, финансовая и кассовая отчетность:
 2. Продажа пассажирских билетов.
 5. Приём и выдача повагонных отправок грузов (открытые площадки).
 6. Приём и выдача мелких отправок грузов (крытые склады).
 7. Приём и выдача повагонных и мелких отправок (подъездные пути).
 8. Приём и выдача повагонных отправок грузов (крытые склады).
 14. Приём и выдача мелких отправок грузов (открытые площадки).

Контакты 
Начальник станции: Аринин Евгений Александрович

Дежурный по станции тел. 4-14-70

Товарная контора тел. 4-13-35

Пересадочный узел станции 
На южном выходе с платформы станции «Бронницы» находится недействующий автовокзал.

Автобусные маршруты связывают станцию «Бронницы» с садовыми товариществами и деревней Пласкинино, городами Бронницы и Раменское, селом Гжель и другими населёнными пунктами.

Рядом с платформой располагается крупная автобусная конечная остановка маршрутов №:
 № 21 м/р. Холодово — ст. Бронницы — Сады (Пласкинино),
 № 27 ст. Раменское — д. Колупаево,
 № 44 ст. Бронницы — д. Гжель,
 № 45 ст. Бронницы — д. Надеждино,
 № 48 ст. Бронницы — м/р. Холодово,
 № 54 ст. Бронницы — Марково,
 № 58 г. Раменское — ст. Бронницы — г. Бронницы.

По обеим сторонам от платформ располагаются стоянки такси.

Безопасность 
Пешеходные переходы (настилы) на станции оборудованы световой и звуковой сигнализацией и специальными ограждениями для безопасного перехода железнодорожных путей.

Периодически из громкоговорителей раздается громкий «пик». При приближении к станции поезда, а также при манёврах, происходит объявление: «Внимание, поезд! На Москву!» или «Внимание, поезд! На Голутвин!».

Особенности 
 Хотя станция носит название «Бронницы», она расположена относительно далеко от самого города Бронницы — примерно в 10 километрах.
 В непосредственной близости от платформы расположен посёлок станции Бронницы, состоящий из пяти 5-этажных жилых домов. Недалеко от станции расположены садоводческие некоммерческие товарищества СНТ «Локомотив-1» и СНТ «Локомотив-2» МЛРЗ Московского локомотиво-ремонтного завода.
 Станция «Бронницы» территориально расположена в Раменском районе (последняя станция в этом районе), далее по направлению к югу следует платформа Радуга, расположенная в уже Воскресенском районе Московской области.
 Станция является последней на Рязанском направлении, относящейся к Московско-Курскому региону (вместе с линией от Москвы-Пасс.-Казанской). Следующий остановочный пункт пл. Радуга уже относится к Московско-Рязанскому региону. До 2011 года границы отделений МЖД были другими, всё Рязанское направление относилось к Московско-Рязанскому отделению.

Перспективы развития станции

Ссылки 
 Расписание пригородных поездов РЖД до станции БРОННИЦЫ от станции Москва-Казанская
 Расписание движения пригородных поездов РЖД для станции Бронницы в сторону станции «Люберцы I»
 Расписание электропоездов по ст. Бронницы
 Расписание пригородных поездов
 Станция Бронницы на портале ramenskoye.ru
 Электронный справочник Москвы. Расписание электричек. Казанское направление. Расписание для станции Бронницы
 GdeVagon.ru. Система слежения за вагонами. Железнодорожная станция Бронницы
 Станция Бронницы. Расписание электричек на осень 2013

Примечания 

Станции Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Раменского района
Промежуточные станции
Станции 3 класса